VM i snooker 1988, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 16 april–2 maj 1988. Steve Davis försvarade sin titel från föregående år och vann sin femte VM-titel totalt.

Händelser under turneringen 
 Terry Griffiths spelade sin andra och sista VM-final, nio år efter den första. Det är det längsta gapet mellan två finaler för en spelare under den moderna eran (1969 och framåt).

 Bill Werbeniuk gjorde sitt sista framträdande i VM då han blev utslagen mot Dennis Taylor i den första omgången. Under den matchen råkade Werbeniuk vid ett tillfälle spräcka sina byxor då han lutade sig över bordet.

 Även Rex Williams gjorde sin sista VM-turnering. Williams spelade sitt första VM redan 1952!

 Steve James blev den förste spelaren i den moderna VM-historien att redan vid sin VM-debut stå för turneringens högsta break, 140 poäng.

Resultat

Externa länkar 
 

1988 i Storbritannien
Snookersäsongen 1987/1988
1988
Sportevenemang i Sheffield